Juvigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Juvigny (Aisne) im Département Aisne
 Juvigny (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie
 Juvigny (Marne) im Département Marne

Mit Namenszusatz:
 Juvigny-en-Perthois im Département Meuse
 Juvigny-le-Tertre im Département Manche
 Juvigny-sous-Andaine im Département Orne
 Juvigny-sur-Loison im Département Meuse
 Juvigny-sur-Orne im Département Orne
 Juvigny Val d’Andaine im Département Orne

Siehe auch:
 Juvignies, Gemeinde im Département Oise